Моштейруш:

 Моштейруш — фрегезия (район) в муниципалитете Арроншеш округа Порталегре в Португалии. 
 Моштейруш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Моштейруш — остров в составе Азорских островов.